ФК «Болонья» в сезоні 1931—1932 — сезон італійського футбольного клубу «Болонья».

Склад команди

Чемпіонат Італії

Підсумкова таблиця

Матчі

Статистика в чемпіонаті

Товариські матчі 
 30-08-1931, Форлі — Болонья — 1-2
 06-09-1931, Болонья — Лаціо — 1-0
 13-09-1931, Болонья — Про Кальчо (Модена) — 4-2
 17-09-1931, Болонья — Шабарія (Угорщина) — 2-0
 10-04-1932, Болонья — Фаєнца — 4-0
 21-04-1932, Болонья — Падова — 5-0
 18-05-1932, Болонья — Олімпік (Антіб, Франція) — 3-0

Посилання 
 
 
 

1931–1932
Болонья